São João das Duas Pontes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João das Duas Pontes (ort), São Paulo, 
 São João das Duas Pontes (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar